Axel Sjöberg kan avse:

 Axel Sjöberg (fotograf), (1865-1936)
 Axel Sjöberg (konstnär)
 Axel Sjöberg (smed)
 Axel Sjöberg (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare som spelar för amerikanska DC United.
 Axel Sjöberg (fotbollsspelare född 2000), svensk fotbollsspelare som spelat i bland annat Hammarby och IK Frej
 Axel Sjöberg (musiker), svensk musiker, trummis i Graveyard 2006-2016